Цвиккау:

 Цвиккау — город земельного подчинения на востоке Германии, в земле Саксония.
 Цвиккау — название района в Германии.
 Цвиккау — бывший район в Германии.
 Цвиккау — немецкий футбольный клуб из одноимённого города.